

Sigle 
 testo di partenza 
 Associazione TP – Associazione italiana pubblicitari professionisti
 Terza Posizione – movimento politico italiano
 Torpediniera – nave silurante di piccole dimensioni.
Trasporto pubblico

Codici 
 TP – codice vettore IATA di TAP Portugal
 TP – codice FIPS 10-4 di São Tomé e Príncipe
 TP – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tropojë (Albania)
 TP – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Trapani (Italia)

Fisica 
 TP – temperatura di Planck

Altro 
 TP – targa automobilistica dell'Arcadia (Grecia)
 TP – vecchia targa automobilistica di Teplice (Repubblica Ceca)